Кубок Азербайджану з футболу 2017–2018 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Титул вперше здобув Кешла (Баку).

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>11 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>28 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>29 листопада 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10/14 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/15 грудня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Азербайджану на soccerway 

2017—2018
Азербайджан
Азербайджан
2017 в азербайджанському спорті
2018 в азербайджанському спорті